Yan Yu (germà de Yan Baihu) (嚴輿), germà menor del senyor de la guerra de la Dinastia Han Yan Baihu
 Yan Yu (Shu Han) (閻宇), general militar de Shu Han del període dels Tres Regnes